Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Tina Pisnik remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Corina Morariu.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Bol
2000 en Croatie
Tennis en mai 2000